Runowo (gromada w powiecie lidzbarskim)
 Runowo (gromada w powiecie łobeskim)
 Runowo (gromada w powiecie śremskim)
 Runowo (gromada w powiecie wągrowieckim)
także:
 Runowo Krajeńskie (gromada) (powiat sępoleński)